Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Western & Southern Open 2013 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour Masters 1000 qualifizierten sich sieben Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 28 Spieler an der Qualifikation teil, die am 10. und 11. August 2013 stattgefunden hat.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 41 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Mason (Ohio)